Møllegård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møllegård (Blovstrød Sogn) – en bebyggelse i Blovstrød Sogn
 Møllegård (Longelse Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Longelse Sogn
 Møllegård (Selde Sogn) – en bebyggelse i Selde Sogn
 Møllegård (Stenlille Sogn) – en bebyggelse i Stenlille Sogn
 Møllegård (Vigerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigerslev Sogn